Amerikai Egyesült Államok
 Big Lake (Alaszka)
 Big Lake (Minnesota)
 Big Lake (Minnesota)
 Big Lake (Missouri)
 Big Lake (Texas)
 Big Lake (Washington)

 Kanada
 Big Lake (Edmonton)
 Big Lake (Új-Skócia)